U (o u) puede designar:

En el alfabeto 
 La letra latina U/u (nombre: u; en plural: úes).
 La letra griega Υ/υ (nombre: ípsilon).

En ciencias 

 U; en bioquímica, representación de la unidad de actividad enzimática.
 U; en electromagnetismo, representación de la diferencia de potencial eléctrico.
 U; en química, el símbolo del uranio.
 u; en física y en química, representación de la unidad de masa atómica (uma).
 U; en termodinámica, representación de la energía interna.

En geografía 
 U, municipio del estado de Ponapé (Micronesia).

En otros ámbitos 
 u (del latín urinam); en los laboratorios clínicos, referencia a la orina.
 La U, apelativo del equipo de fútbol Club Universitario de Deportes, de Lima (Perú).
 La U, apelativo del equipo de fútbol Club Universidad de Chile.
 El Canal U, canal de televisión abierta colombiano.
 El Canal U, canal de televisión de paga mexicano de Televisa Networks, conocido anteriormente como Unicable.
 El Canal U, canal de televisión uruguayo de Vera TV, de la compañía estatal de telecomunicaciones ANTEL.
 El Partido de la U; en Colombia, denominación del Partido Social de Unidad Nacional.
U (ⵓ), que en las lenguas bereberes significa ‘hijo de’.

Enlaces externos